Pitrufquén puede referirse a:

 Pitrufquén, comuna y ciudad de Chile;
 Pitrufquén, estación ferroviaria ubicada en la comuna chilena del mismo nombre;